Мастерс 1979 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1979 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший в январе 1979 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Перри Манс, обыгравший в финале Алекса Хиггинса со счётом 8:4. Манс выиграл финал, не сделав в течение матча ни одного брейка за 50 очков.

Впервые Мастерс проводился в Уэмбли.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 8 000
 Победитель: £ 3 000

Высший брейк 

 132 — Алекс Хиггинс

Результаты

Первый раунд 

Матчи из 9 фреймов

 Дуг Маунтджой 5:2 Фред Дэвис  
 Дэвид Тейлор 5:4 Пэтси Фэйган

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Database 

Мастерс (снукер)
1979 год в снукере